Алесон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 6,49 км². Население — 116 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Покровителем города считается святая Анна.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи